Bischhausen (Gleichen)
 Bischhausen (Neuental)
 Bischhausen (Waldkappel)
 Bischhausen (Witzenhausen)